Jaja: filosofo italiano
 Jajá: calciatore brasiliano
 Jaja: fiume della Siberia
 Jaja: cittadina della oblast' di Kemerovo
 Jaja: isola nel Mare di Laptev
 Jaja: divinità protettrici dei raccolti nella cultura degli Abcasi